Qusong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qusum Xian, härad, Tibet, 
 Qusong (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar